Lignerolles (Allier)
Lignerolles (Côte-d'Or)
Lignerolles (Eure)
Lignerolles (Indre)
Lignerolles (Orne)